Геннадий Владимирович Ольгаренко (род. 9 июля 1960 года) — российский мелиоратор, член-корреспондент РАН (2019).

Отец — российский учёный, член-корреспондент РАСХН (1997), член-корреспондент РАН (2014) В. И. Ольгаренко (род. 1937).

Биография 

Родился 9 июля 1960 года.

Выпускник Новочеркасского гидромелиоративного института, специальность «инженер-гидротехник».

В 1988 году — защитил кандидатскую, а с 1998 году — докторскую диссертацию.

С 1982 года — работает в Южном научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации (г. Новочеркасск), с 2001 года и по настоящее время — зам. директора ВНИИ «Радуга».

Ведет преподавательскую работу в Балтийском федеральном университете имени И. Канта.

В 2019 году — избран член-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области мелиорации и водного хозяйства.

Автор 386 научных работ, из них 12 монографий и 95 авторских свидетельств и патентов, 15 программ для ЭВМ и баз данных, 4 нормативных документов.

Ведет теоретические и экспериментальные исследования экологически надежных гидромелиоративных систем (ГСМ), разработка и реализация водосберегающих, экологически безопасных технологий и режимов орошения, создание новых технических средств орошения для различных агроландшафтов, модернизация существующей техники полива.

В его работах впервые обосновывается концепция управления ГСМ как кибернетической системой с комплексным регулированием мощности и направления потоков вещества, энергии и информации; сформулированы положения о стадийном развитии ГСМ на основе законов эволюционного развития техники.

Под его руководством защищены 4 кандидатские диссертации.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Новочеркасской государственной мелиоративной академии
Преподаватели Балтийского федерального университета
Мелиораторы России